Індомінус рекс — вигаданий динозавр зі Світу Юрського Періоду. Гібрид був створений шляхом об'єднання генетичних рис каракатиці, деревної жаби, гадюкоподібної отруйної змії, тиранозавра, велоцираптора, карнотавра, гіганотозавра, майюнгозавра, теризинозавра і ругопса. 
Переможений гігантським мозазавром.

Історія 
Головний вчений Ingen, доктор Генрі Ву був зачарований можливістю створювати абсолютно нові види генетичним змішуванням, з тих пір як він дізнався, що включення ДНК жаби дало динозаврам можливість змінювати свою стать. У 1997 році він створив гібридну рослину.

Через роки після його відкриття, успіх Парку Юрського Періоду почав слабшати, і інвестори занепокоїлися. Операційний директор Мазрані описав успіх 2013 як просто прийнятний. "Світ побачив те, що ми повинні запропонувати, але вони не в страху, як вони були колись раніше. Ми повинні змінити це. Ви не можете очікувати найбільший тематичний парк в світі, щоб просто покладатися на ті ж пам'ятки. Нам потрібно проявляти ініціативу, думаючи про великі і кращі речі . Мазрані вирішив розширити роботу Генрі Ву над гібридами і створити нового динозавра, який був більший, розумніший і небезпечніший, ніж будь-який інший динозавр в парку. І Генрі Ву відразу взявся за роботу зі схрещування різних (часто навіть не споріднених) видів живих істот.

Але тут потрібно чітко розуміти сам принцип роботи генетиків Світу Юрського Періоду. Не можна, наприклад, просто взяти і схрестити види, що не мають нічого спільного (як людина і дощовий черв'як). Але якщо в ДНК у цих істот є хоча б один однаковий ген, то створення їх гібрида цілком можливо. Для наочності можна уявити собі ланцюжок ДНК … ну, скажімо, птиці і кажана. У них є як мінімум один загальний ген (хоча насправді їх набагато більше) — це ген, який відповідає за вміння літати. Отже, далі роз'єднуємо ДНК-ланцюжок птиці в тому місці, де знаходиться цей самий «ген польоту». Теж робимо і з ДНК кажана. Важливим є те, що до «пробілу» в геномі птиці можна приклеїти ген зеленої шкіри. Ні, туди підійде тільки ген польоту. Будь-які інші гени ДНК відкине, а живе з таким геномом помре. Можна сказати, що ДНК птиці «пам'ятає» який ген де був до роз'єднання. Цей феномен так і називається — Генетична Пам'ять (він же відповідає за спадковість). Отже ми, за всіма правилами, ставимо в ДНК птиці ген польоту, але … вже від кажана. І що ж? Організм живий. Але … Це вже не птах. І навіть не кажан. «Зшивши» таким чином таким чином два абсолютно різних генома («шов» — це однаковий ген) ми створили гібрид. Дуже схоже на збирання пазла, чи не так? Але такий спосіб дуже складний і дорогий, саме тому він так рідко можна застосувати в реальності Так само і Генрі Ву збирав ДНК Індомінуса Рекса з геномів різних істот. На початку гени каракатиці були з'єднані за спільною ознакою — витримка зміни розмірів. Потім також був щеплений ген деревної жаби, за спільною ознакою — вміння усвідомлено контролювати температуру тіла. До генів карнотавра по безлічі ознак були щеплених геноми інших динозаврів — тиранозавра рекса, гіганотозавра, терізінозавра, майюнгозавра, велоцираптора і ругопса. Далі, до загального геному прищепили гени гадюкоподібної отруйної змії, в результаті чого тварина могла бачити тепло. У підсумку повинен був з'явиться Індомінус Рекс.

На проект було витрачено 10 років і 89,5 мільярдів $, але Ву створив монстра. Створена особа жіночої статі, вона може бігти зі швидкістю до 30 миль на годину, вона реве з гучністю 110—158 , як під час старту і посадки літака Boeing 747.

Якщо вірити Оуену, тренеру велоцирапторов, гібрид не полює на здобич з метою виживання, а для занять спортом (в дубляжі «заради задоволення»).

Втеча 
І. рекс був у власному загоні, висота стін якого 12 метрів (40 футів). У якийсь момент тварині, здавалося б, вдалося перелізти через стіну (вона залишила сліди кігтів на стіні але її не засікли камери відео наблюдения і камери тепловізори вона не могла зразу маскуватися і холоднокровність і в мене є підозри що до Хоскінса

Оуен Грейді і будівельник вели слідство у пошкодження загону, гібрид зовсім не втік і, скориставшись можливістю, напав на них. І. рексу вдалося вбити двох будівельників, але Оуен встиг втекти від неї її та облився бензином, щоб вона його не впізнала, це допомогло.

Також після втечі він знімає маячок на спині. Далі полює і вбиває інших динозаврів, щоб дізнатися, на якому вона місці в харчовому ланцюгу (зокрема вбив кілька апатозаврів і анкілозавр) . Нападає на загін рейнджерів і вбиває майже всіх. Пізніше полює на Зака ​​і Грея, а також проникає до птеранодонів. Нацьковує рапторів на людей, але через деякий час вони відмовляються і нападають на саму особину, в ході битви залишається тільки Блу, і тоді Клер Диринг виводить тіраннозара рекса і разом з раптором. Індомін слабшає, тоді він занадто близько підходить до води і її хватає мозазаври, потім забирає під воду.

Фінальна битва 
У фінальній битві, індомінус зустрічається спочатку з велоцирапторами, потім — з тираннозавром. В ході боротьби з велоцирапторами, вона вбиває двох. А в ході сутички з тираннозавром, індомінус рекс відправляє ті-рекса в нокаут. Потім з'являється Блу і відволікає індомінуса, рекс встає і триває битва. Рекс відкидає Індомінуса до басейну. Відкинутого до басейну індомінуса, хватає гігантський мозазавр, і забирає під воду.

Інформація з офіційного сайту 
ІНДОМІНУС РЕКС
Значення імені: неприборканий король
Ареал проживання: Світ Юрського періода
Довжина: близько 18,9метров (максимальна 21,5метров)
Вага: 7,9. тонн
Походження: Лабораторія імені Хеммонда
Ми поставили мету — створити найстрашнішого динозавра в історії і показати його в «Світі Юрського періоду». Наші генетики з лабораторії імені Джона Хеммонда блискуче впоралися з цим завданням. З першого погляду, Індомінус нагадує ті-рекса. Але його видає відмітна будова черепа і дуже щільний шар остеодерм, характерний для таких тероподів як, наприклад, абелізавр. Роги індомінуса розташовуються над очима і синтезовані з генетичного матеріалу, отриманого від карнотавра, майюнгазавра, ругопса і гіганотозавра. Індомінус здатний видавати рев на рівні 140—160 децибел, це можна порівняти з Боїнгом 747 на злеті. У своєму загоні хижак здатний розвивати швидкість до 50 км / год. Приїжджайте побачити індомінуса рекса на власні очі починаючи з цього літа … якщо осмилітеся.

Відеоігри

Lego Jurassic World 
Індомінус рекс з'являється в LEGO Jurassic World . Його роль в історії гри є практично ідентичною його ролі в фільмі, крім того, що тільки одна особина була створена замість двох. Він з'являється у всіх рівнях .Янтарь, який відкриває Індомінуса знаходиться на рівні «Out of Bonds» (На волі) і його скелет теж знаходиться тут.

Jurassic World: The Game 
І-рекс один з «легендарних» динозаврів в мобільній грі Jurassic World: The Game. Спочатку може бути тільки розблокований кодом з іграшки Brawlasaur для використання в бойовій арені, але з 10 червня 2015 року його може бути створений для парку гравця шляхом схрещування ті-рекса з 40 рівня і велоцираптор з 40 рівня. Є два варіанти і- рекса, які можуть бути придбані, той, який білий, як у фільмі, і той, який «із засмагою». Незалежно від кольору, у них одні й ті ж характеристики.

За кулісами 
Камуфляж нагадує карнотавра з роману Загублений світ, який мав таку ж здатність. До речі, ДНК карнотавра використовували в створенні індомінуса. Індомінуса «озвучили» багато тварин, які відрізняються. Щоб дати вокальну масу гібрида, звукові дизайнери використовували вокалізації від моржів, китів, білух, лева, свині, мавпи, дельфіна, макаки, ​​і фенека. Звукові дизайнери для юрського світу не використали звукові ефекти, аналогічні ти-рексу. Багато щанувальників відзначило, що індомінус рекс схожий на баріонікса Руді з фільму Льодовиковий період 3: Ера динозаврів або вастатозавра рекса з «Кінг Конга» 2005 року. Крім того, деякі відзначили, що і-рекс схожа на аллозаврида і кархародонтозаврида. По концепт-арту для юрського світу, знаменитий бій між рексом і хижаком повинен був відбутися в якомусь корпусі поблизу вулкана в дощ, а не на Мейн-стріті і там мав бути аніматронський ті-рекс. Цей гібрид пережив багато змін в зовнішності в процесі розвитку фільму. Директор юрського світу, Колін Треворроу, сказав, що його було важко розробити «, тому що нам потрібно, щоб він був заснований на генетичних ознаках тварин на нашій планеті прямо зараз.». З концепт-арту до фільму він нагадує абелізавра з кігтями, які були довші, ніж у терізінозавра у фінальній версії. Іграшка нагадує абелізавр як концепт-арт, але з більш стрункими руками. Нарешті, в розкадруванні Дейва Лоурі індомінус нагадує гіганотозавра і його руки трохи коротші.

Факти 
 Дехто його називає «Діаболус рекс» або «Д. рекс» .
 Директор Колін Треворроу сказав, що Індомінус дав йому привід розповісти іншу історію Парку Юрського Періода.
 Було дві особи-близнюки, і один з них зайнявся канібалізмом, в результаті залишилася всього одна особина.
 Зуби індомінуса постійно регенеруються — це генетична особливість всіх тероподів, а також практично всіх акул.
 На ЛЕГО сайті його звуть жахливий ящір, що є приблизними перекладом його оригінального імені, а також перекладом слова «динозавр» .
 Він вміє змінювати температуру і забарвлення тіла, це справи геномів деревної жаби і каракатиці.
 Може спілкуватися з велоцираптором, так як були використані гени цього «доісторичного ящера».

Джерела 
ru.jurassicpark.wikia.com/wiki/Индоминус_Рекс

Вигадані динозаври